Verbrugghe peut désigner :
 Brecht Verbrugghe (1982- ), footballeur belge ;
 Georges et Louis Verbrugghe (), explorateurs français ;
 Julien Verbrugghe (1889-1916), footballeur français ;
 Pierre Verbrugghe (1929-2017), haut fonctionnaire français ;
 Rik Verbrugghe (1974- ), coureur cycliste belge.

Patronyme flamand